Routan steht für:
 die beiden Routan-Inseln in der Ostsibirischen See
 VW Routan, Automodell der Marke VW